Недосегаемите може да се отнася за:
 Недосегаемите (филм, 1987), филм на Брайън Де Палма
 Недосегаемите (сериал, 1993)
 Недосегаемите (филм, 2011), филм на Оливие Накаш и Ерик Толедано